Алекса Аманович (; 24 октября 1996, Белград, Союзная Республика Югославия) — северомакедонский футболист, защитник казахстанского клуба «Астана».

Карьера 
Воспитанник футбольной академии белградского «Партизана». Взрослую карьеру начал в 2014 году в низших дивизионах в фарм-клубе «Партизана» — «Телеоптик», затем выступал за «ИМТ Белград».

В начале 2016 года стал игроком сербского клуба «Явор» Иваница, за который провёл 121 матч в высшем (88 игр) и первом (33 игры) дивизионах Сербии.

В феврале 2020 года перешёл из «Явора» в клуб «Тобол» Костанай и подписал контракт до 30 ноября 2021 года.

Вызывался в сборную Северной Македонии (U-21). Сыграл 7 матчей.

Достижения 
 «Явор» Иваница
 Финалист Кубка Сербии: 2015/16

 «Тобол» Костанай
 Чемпион Казахстана: 2021
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2020
 Обладатель Суперкубка Казахстана (2): 2021, 2022

 «Астана»
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2023

Клубная статистика 

Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Явор» Иваница
Игроки ФК «Тобол» Костанай